Сентрал Вали има више значења:
 Сентрал Вали (Јута)
 Сентрал Вали (Њујорк)